L'expression Oscars du cinéma 1988 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1988 et honorait des films sortis en 1987.

Pour les films sortis en 1988 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1989.